lupa
 lupa – quasi-grupa z elementem neutralnym mnożenia.
 Krystian Lupa